De Grand Prix-wegrace van Aragón 2019 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 22 september 2019 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Jesko Raffin werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Lorenzo Dalla Porta werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Makar Yurchenko werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finishlijn kwam.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Aragon